Il doppio del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Fred McNair e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Steve Krulevitz e Trey Waltke 6-3, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1976